Mužská čtyřhra Antalya Open 2017 probíhala ve druhé polovině června 2017. Do deblové soutěže antalyjského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Jednalo se o debutový ročník tureckého události v hotelovém komplexu Kaya Palazzo Resort na travnatých dvorcích.

Vítězem se stal nejvýše nasazený švédsko-pákistánský pár Robert Lindstedt a Ajsám Kúreší, který ve finále zdolal rakousko-chorvatské turnajové dvojky Olivera Maracha s Matem Pavićem. Poražení v průběhu druhé sady utkání skrečovali. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Lindstedt vybojoval dvacátý první deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Kúrešího to bylo čtrnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Robert Lindstedt /  Ajsám Kúreší (vítězové)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (finále, skreč)
  Santiago González /  Scott Lipsky (1. kolo)
  Leander Paes /  Adil Shamasdin (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Antalya Open
ATP World Tour 2017
Tenis v Turecku v roce 2017